NikopolNews (Говорить Нікополь) — українська районна незалежна громадська щотижнева друкована нікопольська суспільно-політична газета. Друкується російською і українською мовою. Виходить у середу з програмою телебачення і має назву «Говорить Нікополь» («Говорящий Никополь»). Розповсюджується також у містах Марганець, Покров і населених пунктах Нікопольського району. Видавництво газети ООО «ЮЖНОПОЛІГРАФСЕРВІС» знаходиться у місті Херсон. Має електронну версію яка називається Говорить і показує Нікополь.

Інформація 
«Говорить і показує Нікополь» — українська незалежна інтернет-газета, яка містить віборкові статті з щотижневої друкованої нікопольської суспільно-політичної громадської газети «Говорить Нікополь». Друкується російською і українською мовою. Електронна версія містить більше функцій для читачів-глядачів, зокрема можливість ведення блогу, коментування, фотогалерею, форум та інше. 

Також від газети на сайті доступний незалежний онлайн-канал «Громадське Нікополь». Там регулярно відбувається онлайн-трансляції міських сесій у міськвиконкомі та в інші визначні подиції міста, опитування та інтерв'ю. 

Електронна адреса — nikopolnews.net.  Сайт видання розпочав свою роботу у 2013 році. Електронне видання має широке коло читачів, статті на сайті читають у більшості країн світу, винятком є лише Антарктида та більша частина Африки.

Штат газети 
Команда професіоналів, для яких журналістика — життя. До роботи над цим ресурсом кожен з них кілька років трудився в сфері ЗМІ. Над випуском щогодини працюють, кореспонденти, оператори, дизайнери, верстальники і ще не одна людина, зокрема активні мешканці міста, яким є що сказати. Журналісти зібралися разом заради однієї мети — підносити своєчасні та об'єктивні новини міста Нікополя. Без цензури, «згладжування кутів» і реверансів рекламодавцям.

 Верстка, журналіст, вебадміністратор: Володимир Заграничний, — засновник газети.
 Журналіст, фотограф: Олена Зінченко
 Журналіст, редактор: Катерина Андрус,
 Позаштатний кореспондент:  Марина Щученко
 Позаштатний кореспондент: Людмила Міщенко
 Позаштатний кореспондент: Іватович Костянтин
 Редактор у соц. мережах: Артём Тульчинский

Додаткова інформація 
 Штат газети раніше працював у іншій нікопольській газеті — «Візит-Венал», але через недотримання головного редактора журналістської етики, усі журналісти пішли з ґазети, маючи на меті створити незалежну вільну газету. Це цілком громадська газета.
 Газета не має головного редактора.
 Середній наклад: від 1000 екземплярів до 15 000 екземплярів на тиждень.

Власники 
Газета, сайт, канал — ініціатива незалежних журналістів міста Нікополь і виходить за рахунок пожертв громади та власні гроші журналістів.

Примітки

Посилання 
 Говорить і показує Нікополь  — офіційний сайт газети «Говорить Нікополь».
 «Громадське Нікополь» — офіційний канал газети.
 Офіційна сторінка у мережі  Facebook 

Районні газети України
Українськомовні газети
Російськомовні газети
Щотижневі газети
Газети Дніпропетровської області
Засновані в Україні 2013